Slot steht für:
 Slot (Luftfahrt), ein Zeitfenster für den Start- und Landebetrieb an Flughäfen
 Slot, ein Steckplatz zur Erweiterung eines elektronischen Geräts, insbesondere eines Personal Computers
 Slot (Fluss), ein Fluss (ukrainisch Слот) im Norden der Ukraine

Slot ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Slot (* 1978), niederländischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Hanke Bruins Slot, niederländische Offizierin und Politikerin

SLOT steht für:
 SLOT, eine russische Alternative-/Nu-Metal-Band
 SLOT-Boje, Kommunikationsboje für U-Boote

Siehe auch:
 The Slot, Gletscher in der Geologists Range, Antarktika
 Rolf Peter Sloet, Schriftsteller, Deutschland

Abkürzung